Vicksburg es el nombre de varias localidades en los Estados Unidos de América:

 Vicksburg (Florida)
 Vicksburg (Indiana)
 Vicksburg (Míchigan)
 Vicksburg (Misisipi)
 Vicksburg (Pensilvania)

La más importante de estas ciudades es la de Misisipi y en ella tuvieron lugar dos importantes acciones bélicas durante la Guerra de Secesión:
 La Campaña de Vicksburg y
 El Sitio de Vicksburg.

Navíos 
 USS Vicksburg, nombre de varios navíos de guerra estadounidenses.